Normalkerze steht für:

 Hefnerkerze, auch deutsche Normalkerze, veraltete deutsche Lichteinheit
 Candlepower, auch englische Normalkerze, veraltete englische Lichteinheit, siehe Lichtstärke (Photometrie)#Veraltete Einheiten